Echion () ist in der griechischen Mythologie:

 Echion (Sparte), einer der fünf überlebenden Sparten
 Echion (Gigant), Gestalt der griechischen Mythologie
 Echion (Argonaut), Teilnehmer der Argonautenfahrt
 Echion (Freier der Penelope), Gestalt der griechischen Mythologie
 Echion (Sohn des Portheus), Teilnehmer im Trojanischen Krieg

Echion bezeichnet des Weiteren:

 (13229) Echion, Asteroid